Mannersdorf am Leithagebirge, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Burgenland
Mannersdorf an der Rabnitz, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Burgenland
Mannersdorf an der March, een plaats in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk